Isuerre ist ein Ort und eine Gemeinde (municipio) in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Isuerre liegt etwa 105 Kilometer nordnordwestlich im Pyrenäenvorland im Getreideanbaugebiet der Comarca Cinco Villas in einer Höhe von  am Río Onsella.

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Isuerre von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Stephanskirche (Iglesia de San Esteban) aus dem 13. Jahrhundert

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien